Шлейфер — прізвище.

 Шлейфер Георгій Павлович (1855—1913) — київський архітектор та громадський діяч
 Шлейфер Давид Шабсович (1863—1919) — український правник. Мировий суддя міста Києва. Член Української Центральної Ради.
 Шлейфер Павло Іванович (1814—1879) — український маляр-портретист, архітектор і педагог
 Шлейфер Савелій (Цалія) Якович (1881—1942) — російський, радянський, французький художник.